Alice FitzAlan peut désigner :
 Alice FitzAlan (1350-1416), noble anglaise ;
 Alice FitzAlan (1378-1415), noble anglaise, nièce de la précédente.

Homonymie dynastique